Riegel peut faire référence à :

Origine et signification 
Riegel est un nom de famille d'origine germanique, peut-être dérivé de  (en français verrou), surnom de serrurier.

Patronyme 
 Eden Riegel (née en 1981), actrice américaine ;
  (1879–1953), auteur américain, chercheur indépendant, défenseur des consommateurs et promoteur de la monnaie privée ; 
 Ferdinand Riegel (1797-?), éditeur allemand à Potsdam (Allemagne) ;
 Hans Riegel (1893-1945), chef d'entreprise allemand, fondateur du groupe Haribo ;
 Hans Riegel junior (1923-2013), chef d'entreprise allemand, président du groupe Haribo et fils du précédent ;
 Kenneth Riegel (né en 1938), ténor américain ;
 Sam Riegel (1976-), acteur de doublage, directeur et scénariste américain ;
 Tatiana S. Riegel (-), monteuse américaine.

Toponyme 
 Riegel am Kaiserstuhl, commune allemande, dans le Bade-Wurtemberg.

Autres 
 , constructeur automobile français, fondé à Paris en 1902, disparu en 1902 ;

Localisation 
Riegel est un patronyme majoritairement présent en Alsace et dans la région du Grand Est en France.

Notes et références

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme juif